Драгуны — название конницы, способной действовать также и в пешем строю.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Драгуны — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Драгуны — село в Щёкинском районе Тульской области.

Спорт 
 «Драгуны» — российский хоккейный клуб из Можайска, выступает в МХЛ.

См. также 
 Верхние Драгуны
 Нижние Драгуны
 Лейб-драгуны
 Полицейские драгуны